Onderdistrict in Indonesië
 Tulangan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sidoarjo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tulangan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java